Драфт расширения НХЛ 1974 года состоялся 12 июня в офисе НХЛ в Монреале.

Процедура драфта 
В 1974 году состав НХЛ пополнился двумя новыми клубами – «Канзас-Сити Скаутс» и «Вашингтон Кэпиталз». 12 июня был проведён 4-й драфт расширения НХЛ для укомплектования составов команд-новичков.

Правила драфта 
Правила драфта расширения 1974 года немногим отличались от правил предыдущих драфтов расширения: два новых клуба должны были выбрать по 22 полевых игрока и 2 вратаря – по 3 хоккеиста из числа не «защищённых» от каждой из 16 команд, игравших в НХЛ. Право первого выбора досталось «Канзас-Сити Скаутс».

Итоги драфта 
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Номер драфта, С = Страна, А = Амплуа, И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Ш = Штрафные минуты

Ссылки 
 Драфт расширения НХЛ 1974 года  на The Internet Hockey Database  
 Любительский Драфт НХЛ 1974 года  на The Internet Hockey Database 
 HockeyDraftCentral.com

См. также 
Сезон НХЛ 1974/75

Сезоны НХЛ
Драфты НХЛ
1974 год в хоккее